Stamać ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Stamać (1939–2016), jugoslawischer bzw. kroatischer Literaturwissenschaftler und Übersetzer
 Truda Stamać (1942–2021), jugoslawische bzw. kroatische Übersetzerin